Franco Caforio – batterista e produttore discografico italiano
 Giuseppe Caforio – politico italiano
 Giuseppe Caforio – generale italiano